Municipio de Carroll puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carroll (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ouachita.
 Municipio de Carroll (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Slope.
 Municipio de Carroll (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Carroll (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Carroll (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.
 Municipio de Carroll (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Carroll (condado de Platte, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Platte.
 Municipio de Carroll (condado de Reynolds, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Reynolds.
 Municipio de Carroll (condado de Texas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Texas.
 Municipio de Carroll (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Carroll (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Carroll (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Carroll (condado de York, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de York.